Sulz steht für:
 ein stark mineralisiertes Gewässer oder Flüssigkeit, siehe Sulz (Salzwasser)
 eine Form von nassem, grobkörnigem Schnee, siehe Sulzschnee
 die oberdeutsche Bezeichnung für Aspik, siehe Sülze
 in Südbaden: geschnittene, geröstet oder sauer zubereitete  Kutteln

Sulz ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Sulz am Neckar, Stadt im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Sulz im Weinviertel, Gemeinde in Niederösterreich
 Sulz (Vorarlberg), Gemeinde in Vorarlberg
 Sulz, deutscher Name von Soultz-Haut-Rhin, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

Ortsteile:
 Sulz (Lahr/Schwarzwald), Stadtteil und Dorf von Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulz am Eck, Ortsteil der Stadt Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Kloster Sulz, Ortsteil der Gemeinde Dombühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sulz (Kirchberg), abgegangener Weiler am Jagstufer im Gebiet der Stadt Kirchberg an der Jagst, Baden-Württemberg
 Sulz (Münster), Ortsteil der Gemeinde Münster (Lech), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sulz (Peißenberg), Weiler von Markt Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern; früher Bad Sulz genannt
 Sulz im Burgenland, Katastralgemeinde von Gerersdorf-Sulz, Burgenland
 Sulz (Gemeinde Weitra), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Sulz im Wienerwald, Katastralgemeinde der Gemeinde Wienerwald, Niederösterreich
 Sulz (Gemeinde Bad Gleichenberg), Dorf bei Bad Gleichenberg, Steiermark
 Sulz (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Steiermark
 Sulz (Gemeinde Gamlitz), Ortschaft und Katastralgemeinde im Sulztal an der Weinstraße, Gemeinde Gamlitz, Steiermark
 Sulz (Gemeinde St. Margarethen an der Raab), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Margarethen an der Raab, Steiermark

 Sulz, Ortsteil der Gemeinde Künten im Kanton Aargau (ehemalige Gemeinde bis 1973)
 Sulz AG, Ortsteil der Gemeinde Laufenburg im Bezirk Laufenburg, Kanton Aargau (ehemals Gemeinde bis 2010)
 Sulz, früherer deutscher Name von Soulce, Dorf der Gemeinde Haute-Sorne im Distrikt Délémont, Kanton Jura (ehemals Gemeinde bis 2012)
 Sulz LU, Ortsteil der Gemeinde Hitzkirch im Amt Hochdorf, Kanton Luzern (ehemals Gemeinde bis 2008)
 Sulz ZH, Dorf der Gemeinde Rickenbach im Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

historisch:
 Sulz, deutscher Name von Slatina (Kungota), Ortsteil der Gemeinde Kungota, Podravska, Slowenien
 Sulz (Ukraine), Wüstung in der heutigen Oblast Mykolajiw, Ukraine

Bauwerke:
 Burg Sulz, Burgruine im Gebiet der Stadt Kirchberg an der Jagst, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Faule Sulz, rechter Zufluss des Sulzbachs bei Sulz, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südsteiermark, Steiermark
 Sulz (Altmühl), durch den Bau des Main-Donau-Kanals unterbrochener linker Zufluss der Altmühl in Bayern
 Sulz (Geißler), rechter Zufluss der Geißler bei Reinhardshausen, Markt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Sulz (Streu), linker Zufluss der Streu vor Stockheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Sulz ist der Familienname folgender Personen:
 ein süddeutsches Adelsgeschlecht, siehe Grafen von Sulz
 ein schwäbisches Adelsgeschlecht, siehe Guth von Sulz

 Eugen Sulz (1884–1965), Bibliothekar
 Johann Jakob Guth von Sulz (1543–1616), württembergischen Oberrat und Kammermeister

 Maria Theresia von Sulz (1634–1692), Äbtissin des Damenstifts Buchau

 Serge K. D. Sulz (* 1946), deutscher Psychiater und Psychotherapeut

Siehe auch:
 Solz
 Soultz
 Sulzburg